Арментарий (умер в ) — святой епископ Павии. День памяти — 30 января.

Святой Арментарий (Armentarius) был епископом Павии, Италия. Во время его епископства епархия Павии перешла под окормление Римской церкви.

См. также 
 Арментарий Антибский

Ссылки 
 St. Armentarius 

Христианские святые V века
Святые по алфавиту
Святые Ломбардии
Католические святые
Епископы Павии